Le Frère Marie-Victorin était un religieux, un botaniste et un scientifique canadien.
 Marie-Victorin est une circonscription électorale provinciale du Québec.
 Le Cégep Marie-Victorin est un CÉGEP à Montréal.
Le boulevard Marie-Victorin est une des principales artères de la Rive-Sud de Montréal.